Cần Thơ (provincie) - een (voormalige) provincie in Vietnam
Cần Thơ (stad) - een stad in Vietnam